Дакарская живописная школа () — художественное движение, появившееся в Сенегале в 1960-х годах под влиянием негритюда. Движение активно продвигалось президентом Леопольдом Седаром Сенгором. Членами живописной школы были такие сенегальские художники, как Папа Ибра Талл и Пьер Андре Лод.

Стилистика 
Идеологическая основа движения была предложена Леопольдом Седаром Сенгором. Главной целью живописной школы было провозглашено культурное возрождение африканцев. Сторонники движения были призваны к созданию произведений «подлинного африканского искусства», следуя «африканским ценностям», связанным с интуицией, эмоциями, ритмом и жизненной силой. Живописцы Дакарской школы часто создавали масштабные работы в абстрактном или полу-абстрактном стиле. В их произведениях присутствуют традиционные элементы африканского быта, такие, как маски и предметы африканских ремёсел, нередко изображены представители африканского фольклора, сцены из жизни в современных городах и пейзажи.

Стиль живописцев Дакарской школы не является однородным и варьируется от фигуративных произведений на африканские сюжеты , с заметным влиянием французских живописных традиций, до полу-абстрактных произведений Папы Ибры Талла, с чётким ритмом и богатой символикой. Творчество последнего оказало большое влияние на многих представителей Дакарской школы. Также весьма различно качество работ художников, от оригинальных и новаторских произведений до представляющих собой обыкновенный декоративизм. Однако общим элементом во всех авторских работах является полное отсутствие в них социальной рефлексии и поиск африканских традиций. Художники не наблюдают и не судят о своём настоящем, но исследуют и создают прошлое, которое они находят «подлинным» источником своего вдохновения, в соответствии с указаниями Леопольда Седара Сенгора. Традиции, включённые в их произведения, представляют собой искусственное творение, символы и декоративные элементы, которые стирают колониальное прошлое, возвышают «не загрязнённую» африканскую культуру, мифологизируют стихийность и чувство сакрального вдали от настоящего.

Выставки 
Представителям Дакарской живописной школы оказывало существенную поддержку правительство Сенегала. Их творчество приобрело мировое признание. Произведения живописцев покупались сенегальским правительством и предлагались в качестве подарков иностранным гостям и учреждениям, использовались для декорации государственных учреждений и посольств, экспонировались на выставке «Тенденции и конфронтации» во время  в 1966 году, участвовали на выездных выставках и все ещё выставляются во время Дакарской биеннале. В 1996 году многие живописцы Дакарской школы приняли участие в Сенегальской выставке современного искусства. В 1998 году галерея Яссина организовала выставку, посвящённую этой группе.

Участники движения 
К Дакарской живописной школе относится творчество художников Папы Ибры Талла, Пьера Андре Лода, Амаду Ба, , , , , , , , , , , , , .

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 
 
 

Культура Сенегала